Demin Cup 2022 var den 41. udgave af den danske løbsserie DCU Cup. Den blev afviklet over fire afdelinger fra april til oktober 2022.

For hver afdeling blev der givet point til rytterne efter placering.

Efter en sejr ved det sidste løb, blev Nicklas Amdi Pedersen fra  samlet vinder med ét points forspring til Andreas Brandt Aidel fra . Det var anden gang at Amdi Pedersen vandt Demin Cup. Frederik Irgens Jensen () endte på den samlede tredjeplads.

Hold 
De fire danske UCI kontinentalhold samt DCU eliteteams deltog i Demin Cuppen. Derudover stillede flere danske cykelklubber med enkelte ryttere, ligesom danske ryttere fra udenlandske hold kunne deltage. Udenlandske amatørryttere tilknyttet udenlandske hold kunne også deltage, hvis de blev inviteret af den lokale arrangør.

Resultater 
For hver afdeling blev der givet point til rytterne efter placering.
Nr. 1 fik 20 point, Nr. 2 fik 19 point, Nr. 3 fik 18 point, Nr. 4 fik 17 point... nr. 20 fik 1 point. I tilfælde af pointlighed var placeringen i senest afviklede løb afgørende.

1. afdeling i Sandved 
Næstved Bicycle Club var 3. april arrangør af den første afdeling af Demin Cup 2022. Det var en 26 km lang enkeltstart med start og mål ved Grønbrohallen i Sandved. Adam Holm Jørgensen fra  vandt løbet foran holdkammerat Martin Toft Madsen.

Samlet klassement

2. afdeling i Såby 
Horsens Amatør Cykleklub var 12. juni arrangør af den anden afdeling af Demin Cup 2022. Der skulle køres ni omgange på en 19 km lang rundstrækning med start og mål i Såby. Ruten gik syd og øst for Såby, og havde 197 højdemeter pr. omgang. Ni ryttere kom samlet til mål, og her blev spurten vundet af Sebastian Nielsen fra . Adam Holm Jørgensen fra  kom ind på andenpladsen, og udbyggede føringen i den samlede stilling.

Samlet klassement

3. afdeling i Ørbæk 
Nyborg Cykle Klub var 11. september arrangør af den tredje afdeling af Demin Cup 2022. Der skulle køres syv omgange på en 25,5 km lang rundstrækning ved Ørbæk. Løbets førende rytter Adam Holm Jørgensen fra  stillede ikke til start, da han var med det danske U23-landshold forud for VM i landevejscykling. I stedet blev Holm Jørgens holdkammerat Frederik Irgens Jensen vinder af løbet, da han spurtbesejrede Mathias Matz () og Frederik Muff ().

Samlet klassement

4. afdeling i Mørkøv 
Holbæk Cykelsport var 2. oktober arrangør af den fjerde og sidste afdeling af Demin Cup 2022. Der skulle køres på en rundstrækning ved Mørkøv, hvor der var start og mål ved Mørkøv Hallen og Kildebjergskolen.

Samlet klassement

Se også 
 DCU Ladies Cup 2022

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

2022
Cykelløb i 2022
DCU licensløb 2022